Schnarre steht für:

 Ratsche, ein hölzernes Idiophon, gebraucht als Lärm- und Effektinstrument

Schnarre ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Schnarre (* 1992), deutsche Behindertensportlerin
 Monika Schnarre (* 1971), kanadische Schauspielerin, Model und Moderatorin